Silte ist:
 eine schwedische Ortschaft auf der Insel Gotland, siehe Silte (Gotland)
 eine ethnische Gruppe im Süden Äthiopiens, siehe Silt’e (Volk)
 eine von dieser Gruppe gesprochene Sprache, siehe Silt’e (Sprache)